

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Orw“ beginnt.

Orw 



Orwa 
 Orwat, Detlef (1950–2020), deutscher Politiker (CDU), Bezirksbürgermeister von Reinickendorf
 Orwat, Helmut (* 1938), deutscher Fotograf und Pressefotograf

Orwe 
 Orwell, George (1903–1950), englischer Schriftsteller, Essayist und Journalist

Orwi 
 Orwig, Bernice (* 1976), US-amerikanische Wasserballspielerin